Серра́то () — испанская фамилия. Известные носители: 

  (1868–1960) — мексиканский футболист.
  — перуанский футболист.
  (род. 1976) — мексиканский футболист.
 Серрато, Хосе (1868—1960) — уругвайский политический деятель.

См. также 
 Серратос